Montelupo Albese – comune italiano in provincia di Cuneo.
Montelupo Fiorentino – comune italiano nella città metropolitana di Firenze.
7198 Montelupo – asteroide della fascia principale